BPH peut signifier :
  ;
 bonnes pratiques d'hygiène, un bonne pratique en hôpital, voir hygiène ;
 , la troisième plus grande banque de Pologne, détenue à 71.03% par UniCredit.